Трипундра ( — «три черты», «три полосы») — вид тилаки. Представляет собой три поперечные линии, наносимые чаще всего на лоб, обычно в сочетании с точкой (бинди) из куркумы между бровей, на месте «третьего глаза», или аджна-чакры. Может наноситься:
 тремя горизонтальными линиями;
 тремя полукружиями от виска к виску;
 тремя линиями (как горизонтальными, так и слегка закруглёнными) в виде цифры «восемь».
Наиболее широко нанесение трипундры практикуется в шиваизме и смартизме. Трипундру в качестве тилаки часто носят ганапатьи, шакты и преданные Сканды. В некоторых вайшнавских школах носят совмещённые трипундру и урдхвапундру.

Некоторые шиваитские школы вместо трипундры могут наносить на лоб изображение тришулы или полумесяца.

Символика трипундры 
Существует несколько описаний символики трипундры:

 Каждая из линий трипундры символизиует один из трёх видов уз для души человека: анаву, карму и майю.
 Они представляют три гуны, лежащие в основе проявленного Мира.
 Символизируют Творение, Охранение и Разрушение — три облика Шивы.

Правила и места нанесения 
Самый простой способ нанесения трипундры: тремя пальцами (указательный, средний, безымянный) правой руки берётся пепел и с чтением мантры oṃ namaḥ śivāya лёгким движением наносится слева направо на лоб. Этим способом обычно пользуются, когда надо быстро (и часто ненадолго) принять участие в ритуале или зайти в храм.

Обычно же трипундра наносится перед выполнением пуджи или яджны. Поэтому предварительно совершается омовение (по возможности полное). Затем обязательно сухими руками, с чтением в строго определённой последовательности мантр или стотр (последовательность зависит от принадлежности к той или иной шиваитской школе), пепел наносится на указанные в священных текстах места (по Сканда пуране):

Литературные источники 
Трипундра является одним из самых древних символов индуизма. О правилах нанесения трипундры говорится в следующих текстах:
 Упанишады: Рамарахасья-упанишада; Шандилья-упанишада; Бхасма-джабала-упанишада; Калагнирудра-упанишада; Джабала-упанишада; Брихад-джабала-упанишада; Тайттирия-упанишада; Шветашватара-упанишада; Джабали-упанишада.
 Смрити: Бхарадваджа-смрити; Шататапа-смрити; Парашара-смрити; Гаутама-смрити; Ману-смрити.
 Пураны: Линга-пурана; Шива-пурана; Сканда-пурана; Гаруда-пурана; Матсья-пурана; Адитья-пурана; Брахманда-пурана.
 Агамы: Чандра Джнана Агама (Глава 6 «Описание сущности бхасмы»)
 Итихаса: Рамаяна, Махабхарата и Шиварахасья-парама-итихаса.

См. также 
 Вибхути
 Джабали-упанишада
 Калагнирудра-упанишада
 Тилака
 Шиваизм

Ссылки 
 Бхасма-Джабала Упанишада
 Чандра Джнана Агама (Глава 6 «Описание сущности бхасмы»)

Традиции Индии
Символика индуизма
Смартизм
Шактизм
Шиваизм
Атрибуты Шивы